Pimlico kan syfta på:

Australien 

 Pimlico, New South Wales, ort, New South Wales, Ballina,

Storbritannien 
 Pimlico, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Pimlico, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Pimlico, London – en stadsdel i City of Westminster, Storlondon, England
 Pimlico (station) – en tunnelbanestation
 Pimlico, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England